Sclerographiopsis är ett släkte av svampar. Sclerographiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sclerographiopsis